Příjmení Acuña nosí více významných osobností:

 Alex Acuña (* 1944) – peruánský jazzový bubeník a perkusionista
 Cristóbal Diatristán de Acuña (1597–1675) – španělský jezuita, misionář a cestovatel v Jižní Americe
 Máxima Acuñová (* 1970) – peruánská farmářka a ekologická aktivistka

podobné
 Julián Acuña Galé (1900–1973) – kubánský botanik